

Pessoas 
 Ernesto Luís Lance
 Lance Armstrong
 Lance Cade
 Lance Storm
 Lance Henriksen
 Lance Bass
 Lance Hoyt

Outros 
 Lance! — jornal esportivo brasileiro
 Lancé
 Lance (xadrez)
 Lance Final — Programa esportivo exibido pela RBS TV e pela TV Globo Nordeste

Desambiguação